Municipio de Spring Grove puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Spring Grove (condado de Greene, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Greene.
 Municipio de Spring Grove (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de McHenry.
 Municipio de Spring Grove (condado de Roberts, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Roberts.
 Municipio de Spring Grove (condado de Warren, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Warren.
 Municipio de Spring Grove (condado de Linn, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Linn.
 Municipio de Spring Grove (condado de Houston, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Houston.
 Municipio de Spring Grove (condado de Harlan, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Harlan.